Godfred Karikari – ex calciatore ghanese naturalizzato hongkonghese, attaccante
 Kofi Karikari – ottavo re degli Ashanti dal 1867 al 1874
 Kwaku Karikari – calciatore ghanese
 Kwame Karikari – calciatore ghanese, attaccante
 Ohene Karikari – velocista ghanese